Menzner ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothée Menzner (* 1965), deutsche Politikerin (Die Linke), MdB
 Willy Menzner (1885–1932), deutscher Bildhauer